Эмери Йоханнес ван Донзел (, , , Лимбург, Нидерланды — , Вассенар, Южная Голландия, Нидерланды) — нидерландский - и , специалист по Ближнему Востоку. Также занимался изучением Эфиопии и истории взаимодействия христианства и ислама.

Эмерит-профессор и директор , а также один из авторов и редакторов фундаментальной «Энциклопедии ислама» (Брилл). Кавалер Ордена Оранских-Нассау. Участник нескольких конференций по истории Ближнего Востока.

Библиография 
Монографии
  — дополненная и частично переработанная диссертация.
 
 
Переводы/редакция
 
 
 
 
Сборники

Примечания

Литература 
 

Эфиописты
Редакторы XX века
Редакторы Энциклопедии ислама